Entita (z latinského entitas, ens – bytost, jsoucí) může být:

 entita (informatika) – jakákoliv přesně definovaná množina dat
 HTML entita 
 entita (matematika)
 entita (politika) – část státu
 entita - bytost z Backrooms

Související články 
 objekt

Externí odkazy